Попеску — румунське прізвище.

 Георге Попеску — румунський футболіст.
 Ельвіра Попеску (1894—1993) — румунська і французька актриса театру та кіно, театральна режисерка.
 Попеску Іван Васильович (1964) — український політик.
 Келін Попеску-Терічану (1952) — румунський політик, прем'єр-міністр Румунії (2004—2008)
 Попеску Ліліан Михайлович (1973) — молдовський футболіст і футбольний тренер.
 Ніку Попеску (1981) — молдовський дипломат, міністр закордонних справ Молдови (2019, з 2021).
 Попеску Олексій Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попеску Теодор Костянтинович (28 січня 1935, Стража, Сучава, Румунія — 8 березня 2008, Харків) — радянський артист балету.

Румунські прізвища